Die Football League Second Division 1987/88 war die 85. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 15. August 1987 und endete am 7. Mai 1988.

Zweitligameister wurde der FC Millwall und daneben stieg auch das zweitplatzierte Aston Villa und nach Play-off-Erfolgen gegen Bradford City und den Erstligisten FC Chelsea aus der drittplatzierte FC Middlesbrough in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1988/89 vor dem Hintergrund der Ligaerweiterung von 23 auf 24 Mannschaften neben Chelsea noch die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Portsmouth, FC Watford und Oxford United die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division auf direktem Wege absteigen mussten der FC Reading und Huddersfield Town. Dazu scheiterte Sheffield United in der Play-off-Runde gegen die Drittligisten FC Walsall, Notts County und Bristol City bereits im Halbfinale an Bristol. Walsall als späterer Sieger nahm in der folgenden Spielzeit 1988/89 ebenso wie der Third-Division-Gewinner AFC Sunderland und das dahinter rangierende Brighton & Hove Albion eine der freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division

Play-off-Runde zur Teilnahme an der Second Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1987-88 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1987/88
1987